Bacalar steht für:

 Bacalar, eine Stadt im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo
 Bentley Bacalar, ein zweisitziges Luxus-Cabriolet
 Lagune von Bacalar, ein See im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo
 Bacalar (Insel), eine Phantominsel, die in mehreren portugiesischen Karten des 16. Jahrhunderts eingezeichnet ist

Siehe auch:

 Bakalář (Begriffsklärung)